Лига 2 2012/2013 годов () — 74-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 июля 2012 года и закончился 24 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2012/13 на lfp.fr

2012/2013
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013